Marco Rizzo – fumettista e giornalista italiano
 Marco Rizzo – hockeista su ghiaccio italiano
 Marco Rizzo – pallavolista italiano
 Marco Rizzo – politico italiano